Het Europees kampioenschap curling voor vrouwen 2016 werd van 18 tot en met 26 november 2016 gehouden in het Schotse Renfrewshire. Rusland verdedigde met succes zijn titel. Het land won de finale met 6-4 van Zweden, en won zo een vierde Europese titel.

Overzicht 
Het was de 42ste editie van het Europees kampioenschap, en de zesde die in Schotland werd georganiseerd. De top acht van het voorbije EK mocht ook dit jaar aantreden in de A-divisie. De B-divisie bestond uit de twee degradanten van de A-groep van 2015, de twee stijgers van de C-groep van 2016 en zes landen die ook het jaar voordien in de B-divisie zaten. De C-divisie bestond dit jaar uit acht landen. Het kampioenschap voor C-landen werd van 26 april tot en met 1 mei afgewerkt in het Sloveense Ljubljana, zodat de twee stijgers van deze groep konden deelnemen aan het B-kampioenschap in november.

De finale van het Europees kampioenschap werd gespeeld op 26 november tussen Rusland en Zweden. Na negen ends hadden beide landen 4 punten gescoord. In het laatste end had Zweden de hamer, maar de Russinnen wisten twee punten te stelen en wonnen de partij zo met 6-4. Voor Rusland was het de vierde Europese titel, en de tweede op rij. In de kleine finale won Schotland met 6-2 van Tsjechië, dat voor het eerst de laatste vier op een EK wist te bereiken.

De top zeven van de groepsfase in de A-divise plaatste zich voor het WK van 2017. Dit waren Rusland, Zweden, Schotland, Tsjechië, Denemarken, Zwitserland en Duitsland. Italië, dat als achtste eindigde, nam het in de challenges op tegen Hongarije, de winnaar van de B-divisie, voor het achtste en laatste ticket. De Italiaanse ploeg sleepte uiteindelijk het laatste ticket uit de brand. Noorwegen en Finland eindigden op de laatste twee plekken, en degradeerden zo naar de B-divisie. Naast Hongarije promoveerde ook Turkije naar de hoogste afdeling, door als tweede te eindigden in de B-divisie. Slowakije en Polen eindigden dan weer op de laatste twee plekken in de B-divisie, en degradeerden hierdoor naar de derde afdeling.

A-divisie

Groepsfase

Negende speelronde 
Donderdag 24 november 2016, 09:00 uur

Donderdag 24 november 2016, 09:00 uur

Donderdag 24 november 2016, 09:00 uur

Donderdag 24 november 2016, 09:00 uur

Donderdag 24 november 2016, 09:00 uur

Challenges 

Italië plaatst zich voor het wereldkampioenschap curling 2017.

Play-offs

Derde plaats 
Vrijdag 25 november 2016, 19:00 uur

Finale 
Zaterdag 26 november 2016, 11:00 uur

B-divisie

Groepsfase

Tiebreaks

Voor vierde plaats 
Donderdag 24 november 2016, 09:00 uur

Voor achtste plaats 
Donderdag 24 november 2016, 09:00 uur

Play-offs

Derde plaats 
Vrijdag 25 november 2016, 13:00 uur

Finale 
Vrijdag 25 november 2016, 13:00 uur

Hongarije en Turkije plaatsen zich voor de A-divisie van 2017.

C-divisie

Groepsfase

Zevende speelronde 
Zaterdag 30 april 2016, 14:00 uur

Zaterdag 30 april 2016, 14:00 uur

Zaterdag 30 april 2016, 14:00 uur

Zaterdag 30 april 2016, 14:00 uur

Play-offs

Finale 
Zondag 1 mei 2016, 10:00 uur

Voorronde 
Zondag 1 mei 2016, 10:00 uur

Tweede plaats 
Zondag 1 mei 2016, 16:00 uur

Wit-Rusland en Litouwen plaatsen zich voor de B-divisie.

Eindstand

Externe links 
 ECC2016 livescores

2016
Curling in 2016
Renfrewshire
Curling